Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2013 для зоны АФК — континентальный турнир по пляжному футболу, продивший с 22 по 26 января 2013 года в Дохе, Катар. Стадион имел вместимость на 3000 зрителей.

По результатам турнира Иран, ОАЭ и Япония получили возможность представлять Азию на чемпионате мира 2013 в Папеэте, Таити.

Участвующие команды
16 команд подтвердили своё участие в турнире, 11 из них принимали участие в квалификации 2011 года. Ниже представлен список команд-участниц:

 
 *
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 *
 
 *
 

У организаторов остались 3 места в турнире, которые были свободны в течение двух недель после жеребьевки. 8 января стало известно что Филиппины примут участие в отборочных соревнованиях. Так же стало известно, что Афганистан и Таиланд тоже будут участвовать. Эти 3 команды отмечены *.

Групповая стадия
Жеребьевка была проведена 20 декабря 2012 года в Дохе. Она разделила команды на 4 группы. В связи с дополнительными участниками, группы были откорректированы 10 января 2013.

Время начала всех матчей указано по местному времени Катара (UTC+3).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Плей-офф за 13-е место

Полуфинал за 13-е место

Финал за 15-е место

Финал за 13-е место

Плей-офф за 9-е место

Полуфинал за 9-е место

Финал за 11-е место

Финал за 9-е место

Плей-офф за 5-е место

Полуфинал за 5-е место

Финал за 7-е место

Финал за 5-е место

Чемпионский плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Победитель

Награды

Лучшие бомбардиры

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2013